
Molekulska formula -{C4H12N2}- se može odnositi na:

 Putrescin
 1,1-Dimetiletilendiamin
 1,2-Dimetiletilendiamin